Netto er et ord med flere betydninger:

 Brutto, netto og tara – netto er vægten af en vare uden emballage
 Netto (supermarkedskæde) – dansk international discountkæde
 Netto (Les Mousquetaires) – fransk discountkæde
 Netto Marken-Discount − tysk discountkæde

Se også
 NRT– nettoregistertonnage, skibsteknisk rum-tonnage